Il singolare del torneo di tennis Gramado Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alexandre Simoni che ha battuto in finale Martin Lee 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 André Sá (quarti di finale)
 Jamie Delgado (secondo turno)
 Martin Lee (finale)
 Mark Nielsen (primo turno)

 Daniel Melo (quarti di finale)
 Alexandre Simoni (Campione)
 Takahiro Terachi (primo turno)
 José de Armas (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Gramado Challenger 2000